Сезон 1985 стал для ЦСКА 1-м во втором дивизионе чемпионата СССР по футболу. Клуб пытался вернуться в высшую лигу, показав неплохие результаты, но в последний момент, в переходном этапе закончил чемпионат вне зоны повышения и остался во втором дивизионе ещё на сезон.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Первая лига

Предварительный этап

Финальный этап

Переходный турнир 
*Турнир проходил между командами, занявшими 15-е,16-е места в высшей лиге и 1-е, 2-е места в первой лиге.

Кубок СССР 1984/1985

1/4 финала

Кубок СССР 1985/1986

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1985
ЦСКА
ЦСКА